Бе Ен Пе Париба Катовице Оупън 2013 е 1-вото издание на Бе Ен Пе Париба Катовице Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2013. Провежда се в полския град Катовице от 7 до 15 април. Роберта Винчи печели титлата на сингъл, след като побеждава номер 1 Петра Квитова с 2:0 сета. В турнира на двойки Лара Аруабарена-Весино и Лурдес Домингес Лино надиграват с 6 – 4, 7 – 5 Ралука Олару и Валерия Соловьова.

Поставени тенисистки 
  Петра Квитова (финал)
  Роберта Винчи (шампионка)
  Клара Закопалова (осминафинал)
  Юлия Гьоргес (1 кръг, отказва се поради световъртеж)
  Ализе Корне (1 кръг)
  Кая Канепи (осминафинал)
  Сабине Лисицки (1 кръг)
  Лора Робсън (1 кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Анна-Лена Грьонефелд /  Жанет Хусарова (осминафинал)
  Шуко Аояма /  Мервана Югич-Салкич (четвъртфинал)
  Джил Крейбъс /  Манди Минела (осминафинал)
  Рената Ворачова /  Клара Закопалова (четвъртфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2013
Бе Ен Пе Париба Катовице Оупън